Мака́ров (Мака́рова) — русская фамилия, образованная от имени Макар, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 29-е место.

Известные носители

А 
 
 
 Макаров, Альберт Николаевич — российский инженер-ядерщик, лауреат Государственной премии СССР.
 
 
 Макаров, Аркадий Сергеевич (1917—1996) — гвардии полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Макаров, Артём Валентинович (род. 1977) — главный дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета.
 Макаров, Артур Сергеевич (1931—1995) — писатель, киносценарист.
 Макаров, Аскольд Анатольевич (1925—2000) — артист балета, балетмейстер, балетный педагог.

В 
 Макаров, Вадим Вильевич (род. 1966) — генерал-майор, Герой Российской Федерации.
 
 
 
 
 
 
 Макаров, Владислав (род. 1950) — российский музыкант и художник, виолончелист, основатель и вдохновитель «смоленской школы новой импровизационной музыки».

Г 
 Макаров, Гавриил Иванович (псевд. Дьуон Дьаҥылы; 1914—1956) — советский якутский поэт и переводчик.
 
 Макаров, Георгий Васильевич (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Глеб Иванович (1925—2015) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.

Д

Е 
 
 Макаров, Евстафий Павлович (1925—1992) — старшина, полный кавалер ордена Славы.

З 
 Макаров, Зосим Исаакович (1919—1994) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

И

К

Л 
 Лаврентий Макаров (в миру Дмитрий Иванович; 1808—1876) — архимандрит Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря.
 Макаров, Лев Михайлович (род. 1980) — российский медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Че», экс-руководитель телеканала «2х2»

М 
 
 Макаров, Марат Анатольевич (род. 1963) — советский, российский шахматист и тренер.

Н

О

П

Р 
 Макаров, Роман Сергеевич (род. 1984) — белорусский и российский пловец.

С 
 Макаров, Семён Семёнович (1902—1972) — конструктор угольных комбайнов, лауреат Сталинской премии.
 
 Макаров, Степан Осипович (1849—1904) — русский флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал.

Ф

Ю 
 Макаров, Юлиан Викторович (Журин; род. 1963) — российский актёр, телеведущий.

Составные фамилии 
 Макаров-Ракитин, Константин Дмитриевич (1912—1941) — советский композитор и педагог.



Топонимы 
 Макаров — город в Сахалинской области России.
 Макаров — посёлок городского типа в Киевской области Украины.
 Макаров — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Другие значения 
 «Макаров» — российский художественный фильм 1993 года.

См. также 
 Пистолет Макарова
 Адмирал Макаров
 Макаровский район
 Улица Адмирала Макарова
 Улица Макарова
 Макаровец